Lokole peut être :
 lokolé, instrument de percussion traditionnel du bassin du Congo, du lingala, on le traduit habituellement par « tam-tam » ;
 Lokole, commune de la ville de Bumba en République démocratique du Congo ;
 Éditions Lokole, maison d'édition congolaise (République démocratique du Congo) ; 
 Isifi Lokole, groupe musical congolais (République démocratique du Congo) ;
 Lokolé, magazine de divertissement congolais (République démocratique du Congo) publié de 1969 à 1972 ;
 Yoka Lokolé, groupe musical congolais (République démocratique du Congo).